Франсуа Ли () — французский , бас.

Биография 
Изучал музыковедение в Сорбонне, учился в Парижской консерватории. Во время учёбы в консерватории исполнил партии Дона Иньиго Гомеса в «Испанском часе», Мазетто и Командора в «Доне Жуане», Бонзо в «Соловье», Мустафы в «Итальянке в Алжире» и Зорастро в «Волшебной флейте».

Номинант премии Виктуар де ля мюзик 2004 года (Révélation artiste lyrique).

Сотрудничает с дирижёрами: Чон Мён Хуном, Марком Минковски, Мишелем Плассоном, Уильямом Кристи, Эммануэль Аим, Кристофом Руссе.

Оперный репертуар 
 Жан Филипп Рамо: Юпитер, «Платея»; Юпитер, Плутон, «Ипполит и Арисия»; Тевкр «Дардан»;
 Кристоф Виллибальд Глюк: Оракул, «Альцеста»;
 Вольфганг Амадей Моцарт: Граф Альмавива, «Свадьба Фигаро»;
 Людвиг ван Бетховен Дон Фернандо «Фиделио»;
 Джоаккино Россини: Асдрубале, «Пробный камень»; Базилио «Севильский цирюльник»; Алидоро, «Золушка»;
 Гектор Берлиоз: брат Лоренцо, «Ромео и Джульетта»;
 Джузеппе Верди: «Сила судьбы»;
 Жорж Бизе: Цунига, «Кармен»;
 Жюль Массне: Морель, «Тереза»
 : Сад/Вольтер, «ЖЖР (гражданин Женевы)» (, мировая премьера — 2012, Grand Théâtre Genève)

Примечания

Ссылки 
 
 

Басы
Выпускники Парижской консерватории